Antroponímia: Granic (fill d'Oceà)
 Geografia: Granic (riu)